Каприоло (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 8350 человек (2008 г.), плотность населения составляет 834 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 25031. Телефонный код — 030.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.capriolo.org/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/